Il singolare del torneo di tennis Los Angeles Open 1973, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Jimmy Connors che ha battuto in finale Tom Okker 7-5, 7-6.

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Los Angeles Open 1973